

Persone 
 Luan (Luan Michel de Louzã, n. 1988) – calciatore brasiliano 
 Luan (Luan Madson Gedeão de Paiva, n. 1990) – calciatore brasiliano
 Luan (Luan Garcia Teixeira o Luan Garcia, n. 1993) – calciatore brasiliano 
 Luan (Luan Guilherme de Jesus Vieira o Luan Vieira, n. 1993) – calciatore brasiliano

Altro 
 Luan – fiume della Cina
 Luan Loud – personaggio della serie televisiva A casa dei Loud